Лондонский договор — договоры подписанные в Лондоне:

 Лондонский договор (1518)
 Лондонский мир (1604)
 Лондонский договор (1718)
 Лондонская конвенция (1786)
 Договор Джея (1794)
 Англо-голландская конвенция (1814)
 Англо-американская конвенция (1818)
 Англо-голландская конвенция (1824)
 Лондонская конвенция (1827)
 Лондонский протокол (1830)
 Лондонский договор (1839)
 Лондонская конвенция о проливах (1841)
 Лондонский протокол (1852)
 Лондонский договор (1864)
 Лондонский договор (1867)
 Лондонская конвенция (1871)
 Лондонский протокол (1877)
 Англо-германское соглашение (1898)
 Англо-японский союз (1902,1905 и 1911 годы)
 Лондонское соглашение (1906)
 Лондонский мирный договор (1913)
 Лондонский договор (1915)
 Англо-ирландский договор (1921)
 Советско-английское торговое соглашение (1921)
 Лондонское соглашение или Лондонский протокол (1922)
 
 Англо-египетский договор (1936)
 Лондонский протокол (1944)
 Устав Совета Европы

См. также 
 Лондонская конференция

История Лондона